Juegos Olímpicos de 1960 pueden referirse a los:

 Juegos Olímpicos de Squaw Valley 1960, VIII Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Roma 1960, XVII Juegos Olímpicos de Verano.